Grand Prix Japonska 1988 (oficiálně XIV Fuji Television Japanese Grand Prix) se jela na okruhu Suzuka Circuit v Suzuce v Japonsku dne 30. října 1988. Závod byl patnáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Japonska
Sport v Japonsku v roce 1988